Акайдар — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Акайдар — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.
 Акайдар — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.